Maresciallo – grado militare o un titolo onorifico in uso in varie forze armate del mondo
 Maresciallo – grado dell'Esercito Italiano e del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
 Maresciallo – grado più elevato nell'Esercito rumeno e nelle Forze armate rumene
 Maresciallo – grado più elevato nell'Esercito e dell'Aeronautica Militare della Turchia